Sunny steht für:

 Bajaj Sunny, Motorrollermodell der Firma Bajaj Auto
 Nissan Sunny, Pkw-Modell von Datsun bzw. Nissan
 Sunny (Lied), ein Song von Bobby Hebb
 Sunny (Flugzeug), deutsches Ultraleichtflugzeug
 Sunny (Hund), Haushund der Obamas
 aktueller Name der Trelleborg (Schiff, 1981)
 Sunny Ridge, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika

Filme:
 Sunny (1930), US-amerikanisches Filmmusical
 Sunny (1941), US-amerikanisches Filmmusical
 Sunny (1984), indischer Spielfilm
 Sunny (2008), südkoreanischer Spielfilm
 Sunny (2011), südkoreanischer Spielfilm
 Sunny – Wer bist du wirklich?, deutsche Miniserie von 2020

Künstlername:
 Ringname von Tammy Lynn Sytch (* 1972), US-amerikanische Wrestlerin
 Spielername von Sunny Obayan (* 1988), nigerianisch-spanischer Fußballspieler
 Sunny (Sängerin) (* 1989), südkoreanische Sängerin

Sunny ist Familienname folgender Personen:
 Hassan Sunny (* 1984), singapurischer Fußballspieler
 Tehmina Sunny (* 1980), britische Schauspielerin

Siehe auch:
 Sanni